Tadeusz Tomaszewski (1881–1950) – polski polityk, premier na emigracji (1949–1950), wcześniej prezes NIK (1939–1949)
 Tadeusz Roman Tomaszewski (1894–1967) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Konstanty Tomaszewski (ur. 1895) – kapitan żandarmerii i uzbrojenia Wojska Polskiego
 Tadeusz Tomaszewski (1911–2000) – polski psycholog
 Tadeusz Tomaszewski (1917–1944) – podporucznik Wojska Polskiego, cichociemny
 Tadeusz Tomaszewski (ur. 1955) – polski prawnik, profesor, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001–2008)
 Tadeusz Tomaszewski (ur. 1959) – polski polityk, poseł SLD